Lilla Askerön kan syfta på:

 Lilla Askerön (ö) – en ö som tillhör Valla socken och Tjörns kommun i Bohuslän
 Lilla Askerön (småort) – en småort i Valla socken i Tjörns kommun i Bohuslän